Spojení písmen M a číslice 25 může mít různé významy:

 Messier 25 – jasná otevřená hvězdokupa v souhvězdí Střelce
 Dálnice M25 (Maďarsko) – plánovaná komunikace v Maďarsku
 Švecov M-25 – sovětský hvězdicový motor
 Multicar M 25 – nákladní automobil